Ардмор има више значења:
 Ардмор (Пенсилванија)
 Ардмор (Алабама)
 Ардмор (Оклахома)
 Ардмор (Тенеси)